Gemella – figura araldica
Gemella – femmina nata da parto multiplo
Gemella – genere della famiglia Staphylococcaceae
Legio Gemella – unità militare romana
Legio VI Gemella – unità militare romana
Gemellae – una fortezza romana e il relativo campo, situati al confine del deserto del Sahara, in quella che oggi è l'Algeria